«О́вод» — советский художественный фильм 1955 года режиссёра Александра Файнциммера, снятый по мотивам одноимённого романа Этель Лилиан Войнич. В 1955 году фильм занял 3-е место среди лидеров проката, собрав 39,16 млн зрителей.

Фильм рассказывает о подпольной борьбе итальянских патриотов против австрийских оккупантов за независимость своей родины. На фоне этих событий — трагическая история человека, превратившегося из чистого душой и восторженного юноши в непримиримого революционера: легендарного и неуловимого Овода.

Сюжет 
Молодой студент Артур Бертон прощается со своим любимым учителем, священником Монтанелли, отбывающим в Рим по приказу папы. Артур участвует в деятельности организации «Молодая Италия». Он завидует её лидеру Джованни Болла, ревнуя его к своей возлюбленной Джемме, и признаётся в этом на исповеди священнику отцу Карди, после чего всех революционеров арестовывают жандармы. На прогулке в тюремном дворе Артур признаётся Болле, о чём рассказал на исповеди, и тот обзывает его предателем. Артур выходит на свободу и пытается рассказать о случившемся Джемме, но она даёт ему пощёчину и убегает. Вернувшись домой, Артур узнаёт от своего старшего брата, что его настоящим отцом является Монтанелли. Артур переживает крах всего мировоззрения, разбивает своё распятие и бежит из дома. Все считают его погибшим.

Спустя много лет Артур, искалеченный в революционных сражениях в Южной Америке, возвращается домой. Никто из старых знакомых, и даже Джемма, не узнаёт его, а он не раскрывает им свою личность. Под псевдонимом "Овод" Артур примыкает к революционерам, ведущим вооружённую борьбу в Италии, и наводит ужас на австрийских оккупантов. Революционно настроенной интеллигенции он известен под именем Риварес. Австрийский император вводит в Италию дополнительный военный контингент, отец Карди приветствует марширующих австрийских солдат и их командующего. Овод участвует в тайной доставке оружия, но его выслеживают полицейские агенты. Карбонарии отступают с боем, но Риварес опускает своё оружие, услышав приказ Монтанелли (который уже стал кардиналом), и его берут в плен. Смертный приговор предрешён. Товарищи передают узнику напильник, он перепиливает решётку, но падает без чувств в тюремном дворе из-за приступа эпилепсии. Перед казнью Артур признаётся Монтанелли, что он его сын, и предлагает потрясённому отцу выбор между борьбой за свободу и верой в Христа. Кардинал предлагает сыну побег, но Артур не хочет принимать даже жизнь от служителя церкви. Австрийцы расстреливают Овода на рассвете, тот сам командует своим расстрелом. Монтанелли в ужасе кричит, что Бога нет.

В ролях 
 Олег Стриженов — Артур Бертон / Феличе Риварес
 Марианна Стриженова — Джемма
 Николай Симонов — Лоренцо Монтанелли
 Владимир Этуш — Чезаре Мартини
 Семён Свашенко — Джордано Марконе
 Павел Усовниченко — Джузеппе
 Вадим Медведев — Джованни Болла
 Владимир Честноков — Доминикино
 Рубен Симонов — Карди
 Антоний Ходурский — Грассини
 Анна Лисянская — жена Грассини
 Григорий Шпигель — Джеймс Бертон, сводный брат Артура
 Елена Юнгер — Юлия Бертон, жена Джеймса
 Борис Дмоховский — комендант города
 Яков Малютин — полковник
 Ефим Копелян — начальник погранпоста
 Константин Адашевский — австрийский генерал
 Эммануил Геллер — шпик
 Георгий Милляр — нищий
 Павел Панков — офицер
 Борис Ильясов — жандарм

Литература

Ссылки 
 
 Овод (1955) — Кино-Театр.ru

Фильмы СССР 1955 года
Фильмы о католических священниках
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Александра Файнциммера
Экранизации произведений Этель Войнич
Фильмы о Рисорджименто